Натуральне число 1598
 1598 рік до нашої ери
 1598 рік нашої ери